L'adjectif vivipare vient du latin  (même sens), construit sur vivus (« vivant »), et pario (« engendrer »).

 Une espèce est dite vivipare si ses embryons se développent à l'intérieur du corps de l'un des parents (sauf exception, le parent femelle). Il peut s'agir d'espèces végétales aussi bien qu'animales.
Diverses espèces ont un nom vernaculaire comportant le qualificatif vivipare. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.
Paronymes :
 Les espèces chez lesquelles l'ovule à maturation au sein de la femelle est ensuite pondu sous la forme d'un œuf sont dites ovipares. 
Les espèces chez lesquelles l'embryon se développe dans l'œuf mais ne reçoit pas d'apport nutritif sont dites ovovivipares.